́Масса (іт., ) — прізвище, яке мають такі особи:

 Феліпе Масса — бразильський автогонщик
 Серхіо Томас Масса — аргентинський політик
 Мірта Масса — аргентинська модель
 Валерія Масса — аргентинська модель

́Масса () — назва таких географічних об'єктів:

 Масса — місто та муніципалітет в Італії
 Масса-Мариттіма — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Гроссето
 Масса-Лубренсе — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, метрополійне місто Неаполь
 Масса-Мартана — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа
 Масса-Каррара (провінція) — провінція в Італії, у регіоні Тоскана
 Масса-д'Альбе — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Акуїла
 Масса-е-Коцциле — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Пістоя
 Масса-Ломбарда — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Равенна
 Масса-Фермана — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо
 Масса-Фіскалья — колишній муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Феррара
 Масса-ді-Сомма — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, метрополійне місто Неаполь